Лач может означать:

 Лачес
 Лячи